Notonecta är ett släkte av insekter. Notonecta ingår i familjen ryggsimmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ryggsimmare (insekter)
Notonecta